Пугаев — славянская фамилия. Известные носители:
 Пугаев, Константин Павлович (род. 1955) ― советский и российский теннисист и тренер.
 Пугаев, Михаил Петрович (1903—1949) — советский военный деятель, полковник.
 Пугаев, Пётр Васильевич (1903—?) — советский военный деятель, полковник.
 Пугаев, Степан Александрович (1910—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Пагиев
 Пугиев